

Cinema 
 Pericolosamente Cindy (Last Call) – film del 1991 diretto da Jag Mundhra
 Last Call – film del 1999 diretto da Christine Lucas
 Last Call – film del 2008 diretto da Steven Tanenbaum
 Last Call – film del 2012 diretto da Greg Garthe
 Last Call – film del 2021 diretto da Paolo Pilladi

Televisione 
 Last Call - Genio ribelle (Last Call) – film per la televisione del 2002 diretto da Henry Bromell

Altro 
 Last Call – mossa di wrestling nota come Fallaway slam